Okręty US Navy o nazwie USS "Iroquois":
 Pierwszy  był slupem wojennym o napędzie parowym. Zwodowany w 1859. Skreślony z listy w 1910.
 Drugi  był holownikiem parowym. Zakupiony w 1898. Sprzedany w 1928.

Iroquois